Большо́е Оре́хово — топоним в России:

 Большое Орехово — деревня в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Большое Орехово — деревня в Старорусском районе Новгородской области.

См. также 
 Великое Орехово — посёлок городского типа, подчинённый Макеевскому городскому совету Донецкой области Украины.